Castelinho (Erechim)
 Castelinho (Frederico Westphalen)
 Castelinho (Santos)
Ou ainda:
 Castelinho da Brigadeiro
 Castelinho da rua Apa
 Castelinho do Alto da Bronze
 Castelinho do Flamengo

Desambiguação